A MÁV 392 sorozatszámot három különböző keskeny nyomtávolságú mozdonysorozatnak osztották ki

 A MÁV 392.001 sorozat-ba az eredetileg Guttman Izidor munkácsi bútorgyárának az O&K gyártású mozdonya
 A MÁV 392.5001 sorozat-ba az eredetileg a Gölnitzvölgyi Vasút Társaság (GVT) mozdonya MÁV-hoz került gépe
 A MÁV 392.5002-5003 sorozat-ba pedig az Arad-Hegyalja HÉV két mozdonya  került Ezeket később átszámozták MÁV 395.5001-5002 pályaszámokra.